Die stärkere Macht steht für:

 Die stärkere Macht (1920), deutscher Stummfilm von Emil Waldmann
 Die stärkere Macht (1929), deutscher Stummfilm von Gennaro Righelli